Орловка (до 1972 г. — Мамын) — река в Амурской области России, правый приток Селемджи.

Длина реки — 208 км, площадь водосборного бассейна, находящегося на Амурско-Зейской равнине, — 11 300 км². Образуется слиянием Левой и Правой Орловки (ранее Левый и Правый Мамын) на высоте 268 м. Течение умеренное, долина заболочена. В нижнем течении наблюдаются меандры и небольшие озёра. В бассейне реки месторождения золота, железной руды и известняков.

Этимология 

Река получила название в честь прапорщика Орлова, прошедшего в этих местах в 1847 году для торговли по стойбищам с эвенками, от Российско-Американской торговой компании.

Основные притоки 
(расстояние от устья)

 2 км: река Ушмын (пр)
 43 км: река Сартама (пр)
 92 км: река Быки (пр)
 102 км: река Гарь (пр, крупнейший)
 104 км: река Армия (лв)

 145 км: река Инкан (пр)
 177 км: река Сохатиная (лв)
 179 км: река Адамиха (пр)
 208 км: река Левая Орловка (лв)
 208 км: река Правая Орловка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Амур, речной подбассейн реки — Зея,
водохозяйственный участок реки — Селемджа.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030400312118100038591.

Примечания

Ссылки 
 Реки Амурской области

Притоки Селемджи
Реки Мазановского района